Dutton ist der Familienname folgender Personen:

 Brett Dutton (* 1966), australischer Radrennfahrer 
 Brittany Dutton (* 1997), australische Triathletin 
 Charles S. Dutton (* 1951), US-amerikanischer Schauspieler
 Clarence Edward Dutton (1841–1912), US-amerikanischer Geologe
 Denis Dutton (1944–2010), US-amerikanischer Philosoph und Hochschullehrer
 Edwin Dutton (1890–1972), deutscher Fußballspieler
 Eric Dutton (1883–1968), britischer Lacrossespieler

 George Dutton (1899–1977), US-amerikanischer Film- und Tontechniker
 Henry Dutton (1796–1869), US-amerikanischer Politiker

 Kevin Dutton (* 1967), britischer Psychologe und Hochschullehrer
 Marsha Dutton (* 1942), US-amerikanische Anglistin
 Paul Dutton (* 1943), kanadischer Lautpoet, Autor und Musiker
 Peter Dutton (* 1970), australischer Politiker
 Phillip Dutton (* 1963), australisch-amerikanischer Reiter
 Red Dutton (1898–1987), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Samuel Train Dutton (1849–1919), US-amerikanischer Pädagoge und Friedensaktivist
 Simon Dutton (* 1958), englischer Schauspieler
 William Dutton (* 1989), kanadischer Eisschnellläufer

Dutton steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dutton (Alabama)
 Dutton (Arkansas)
 Dutton (Kalifornien)
 Dutton (Michigan)
 Dutton (Montana)
 Dutton (Oklahoma)
 Dutton (Virginia)
 Dutton Mill (Pennsylvania)
 Dutton Township (Grady County, Oklahoma)

Orte in Großbritannien:
 Dutton (Cheshire)
 Dutton (Lancashire)

Orte in Kanada:
 Dutton (Ontario), Gemeinde in Kanada

im NRHP gelisteter Objekte:
 Dutton Hotel, Stagecoach Station, in Jolon, Kalifornien, ID-Nr. 71000166
 Dutton-Holden Homestead, in Billerica, Massachusetts, ID-Nr. 01000307
 Dutton-Small House, in Vassalboro, Maine, ID-Nr. 90001907
 Dutton-Waller Raised Tybee Cottage, in Tybee Island, Georgia, ID-Nr. 08000711

Unternehmen:
 Dutton (Musiklabel), britisches Musiklabel
 Dutton Cars, britischer Automobilhersteller (1970 bis 1989)
 Tim Dutton Amphibious Cars, britischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Dutton River